Kosmaj est un toponyme qui peut désigner :
 Kosmaj, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 le mont Kosmaj, une montagne de Serbie.